A veia frênica superior é uma veia do tórax.

Frênica Superior